Ярмо́ла — українське прізвище. Відомі носії:

Відомі носії:
 Ярмола Віктор Маркович — український господарчий діяч. Герой Соціалістичної Праці.
 Ярмола Олександр Юрійович — український музикант, вокаліст, лідер фольк-рок-гурту «Гайдамаки».
 Ярмола Станіслав Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища